Loupiote peut faire référence à :
 une loupiote, petite lampe ou bougie ;
 une loupiote, jeune loup femelle ;
 , film français de 1922 ;
 La Loupiote, film français de 1937.

Voir aussi